Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 2007 () проходил с 3 по 11 марта 2007 в городе Эвлет (штат Миннесота, США) на арене Curl Mesabi одновременно для мужских и для женских команд.

В чемпионате принимали участие 10 мужских и 10 женских команд.

В мужском турнире чемпионами стала (16-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную Швеции. Бронзовые медали завоевала сборная Швейцарии, победившая в матче за 3-е место сборную Дании.

В женском турнире чемпионами стала (5-й раз в своей истории) сборная Шотландии, победившая в финале сборную Канады. Бронзовые медали завоевала сборная Дании, победившая в матче за 3-е место сборную США.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 10 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы, финал и матч за 3-е место.

Результаты соревнований

Мужчины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица (положение после завершения группового этапа)

 Проходят в плей-офф.
 Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места.

Тай-брейк

Плей-офф

Итоговая классификация 

 В 2008 году выбывают в Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров 2008.

Женщины

Команды 
{| class=wikitable
|-
! Страна !! Скип !! Третий !! Второй !! Первый !! Запасной !! Тренер
|-
|  || Мадлен Дюпон || Янне Эллегорд || Mona Sylvest Nielsen || Ивана Братич || Lisa Sylvest Nielsen || Рене Зонненберг
|-
|  || Джорджия Аполлонио || Элеттра Де Кол || Giulia Dal Pont || Giorgia Casagrande || Лукреция Сальваи || Roberto Lacedelli
|-
|  || Стэйси Деверо || Stephanie Guzzwell || Sarah Paul || Julie Devereaux || Stephanie Jackson || Diane Ryan
|-
|  || Сунь Юэ || Li Xue || Юй Синьна || Chen Yinjie || || Ли Хунчэнь
|-
|  || Кристин Моэн Скаслиен || Marte Bakk || Solveig Enoksen || Ингрид Стенсруд || Аннелине Скорсмоэн || Оле Ингвальдсен
|-
|  || Людмила Прививкова || Екатерина Галкина || Маргарита Фомина || Анжела Тюваева || Дарья Козлова || Ольга Андрианова
|-
|  || Эйлин Сормунен || Кортни Джордж || Molly Bonner || Jordan Moulton || Моника Уокер || Роберт Фенсон
|-
|  || Анна Кубешкова || Линда Климова || Тереза Плишкова || Michaela Nadherova || Луиза Иллькова || Иржи Снитил
|-
|  || Sandra Zurbuchen' || Мартина Бауман || Франциска Кауфман || Fabienne Kaufmann || Марлене Альбрехт || Heinz SchmidThomas Inäbnit
|-
|  || Сара Рид || Ив Мюрхед || Барбара Макфарлейн || Сара Макинтайр || Alison Black || Шейла Суон
|}

 Групповой этап Турнирная таблица после завершения группового этапа''

 Проходят в плей-офф.
 Проходят в двухраундовый тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места.

Тай-брейк 
В 1-м раунде тай-брейка встречались команды Швейцарии и Норвегии (так как обе проиграли команде Шотландии). Проигравший занимал общее 6-е место. Во 2-м раунде встречался победитель 1-го раунда и команда Шотландии; победитель выходил в плей-офф с 4-го места, проигравший занимал общее 5-е место.

1-й раунд:

2-й раунд:

Плей-офф

Итоговая классификация 

 В 2008 году выбывают в Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров 2008.

Примечания

Ссылки 
 

 

Международные соревнования по кёрлингу в США
Международные спортивные соревнования в Миннесоте
Чемпионаты мира в США
Март 2007 года